142753 Briegel, asteroide della fascia principale
 Hans-Peter Briegel, allenatore di calcio e calciatore tedesco